Manda steht für:
 Manda (Gattung), Gattung der Kurzflügler
 Manda (Insel), Insel in Kenia
 Manda (Fürstentum), ein ehemaliges Fürstentum in Indien
 Manda (Garhwal), dreigipflige Berggruppe im Garhwal-Himalaya

Orte:
 Manda (Äthiopien)
 Manda (Guinea)
 Manda (Tansania)
 Manda (Texas)

Sprachen:
 Manda (Afrika), Bantusprache
 Manda (Australien), australische Sprache
 Manda (Indien), dravidische Sprache

Manda ist der Familienname folgender Personen:
 Marianne Manda (* 1943), deutsche bildende Künstlerin, Aktionskünstlerin und archäologische Zeichnerin

MANDA steht für:
 Metropolitan Area Network Darmstadt, regionales Hochgeschwindigkeitsnetzwerk der TU und der Hochschule Darmstadt